Президентские выборы в Сальвадоре проходили 4 марта 1956 года. В результате победу одержал кандидат Революционной партии демократической унификации Хосе Мария Лемус Лопес, получивший 95,2% голосов.

Центральная избирательная комиссия дисквалифицировала кандидатов от Демократической институциональной партии, Партии национального действия и Националистической демократической партии. Одновременно ЦИК запретил кандидатам от Аутентичной конституционной партии и Партии обновлённого действия отзывать свои кандидатуры. Тем не менее, последние кандидаты бойкотировали выборы.

Результаты

Примечания

Литература 
Benítez Manaut, Raúl. "El Salvador: un equilibrio imperfecto entre los votos y las botas." Secuencia 17:71-92 (mayo-agosto de 1990). 
Kantor, Harry. Patterns of politics and political systems in Latin America. Chicago: Rand McNally & Company. 1969.
McDonald, Ronald H. "Electoral behavior and political development in El Salvador." Journal of politics 31, 2:397-419 (May 1969). 1969.
Parker, Franklin D. The Central American republics. Westport: Greenwood Press. Reprint of 1971 edition. 1981.
Political Handbook of the world, 1956. New York, 1957. 
Ruddle, Kenneth. Latin American political statistics. supplement to the statistical abstract of Latin America. Los Angeles: Latin American Center, UCLA. 1972.
Webre, Stephen. José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics 1960-1972. Baton Rouge: Louisiana State University Press. 1979.
White, Alastair. El Salvador. New York: Praeger Publishers. 1973.
Williams, Philip J. and Knut Walter. Militarization and demilitarization in El Salvador's transition to democracy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 1997.

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1956 год в Сальвадоре